Carlo Salmaso (1940) – ex rugbista a 15 italiano
 Raffaella Salmaso (1968) – ex calciatrice italiana